Bakody József (1791–1845) orvos
 Bakody József (1938) színész